Colubro – nome di diversi serpenti, generalmente della famiglia Colubridae
Colubro dei Balcani (Hierophis gemonensis)
Colubro d'Esculapio (Zamenis longissimus)
Colubro di Riccioli (Coronella girondica)
Colubro dal cappuccio (Macroprotodon cucullatus)
Colubro ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis)
Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus)
Colubro leopardino (Zamenis situla)
Colubro liscio (Coronella austriaca)
Colubro nero (Coluber constrictor)
Colubro verde e giallo (Hierophis viridiflavus)
Colubro (Bushmaster) – personaggio dei fumetti Marvel Comics